Ким Пять-с-плюсом:
 Ким Пять-с-плюсом — мультсериал 2002 года.
 Ким Пять-с-плюсом: Борьба во времени — полнометражный мультфильм занимающий в себе 34, 35 и 36 серии из одноимённого мультсериала.
 Ким Пять-с-плюсом: Подумаешь, трагедия — полнометражный мультфильм занимающий в себе 58, 59 и 60 серии из одноимённого мультсериала.
 Ким Пять-с-плюсом — телефильм 2019 года.
 Ким Пять-с-плюсом — персонаж одноимённого мультсериала.